Un uadi i dues poblacions de l'Aràbia Saudita
 Wadi Turaba
 Turaba (La Meca)
 Turaba (Hail)